Basin Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Basin Creek (Denali, Alaska)
 Basin Creek (Nome, Alaska)
 Basin Creek (Valdez-Cordova, Alaska)
 Basin Creek (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Basin Creek (Bradley County, Arkansas)
 Basin Creek (Hot Spring County, Arkansas)
 Basin Creek (Gunnison County, Colorado)
 Basin Creek (La Plata County, Colorado)
 Basin Creek (Florida), im Walton County
 Basin Creek (Georgia), im Upson County
 Basin Creek (Butte County, Idaho)
 Basin Creek (Custer County, Idaho)
 Basin Creek (Idaho County, Idaho)
 Basin Creek (Lemhi County, Idaho)
 Basin Creek (Shoshone County, Idaho)
 Basin Creek (Valley County, Idaho)
 Basin Creek (Fresno County, Kalifornien)
 Basin Creek (Glenn County, Kalifornien)
 Basin Creek (Humboldt County, Kalifornien)
 Basin Creek (Monterey County, Kalifornien)
 Basin Creek (Tehama County, Kalifornien)
 Basin Creek (Tuolumne County, Kalifornien)
 Basin Creek (Beaverhead County, Montana)
 Basin Creek (Carbon County, Montana)
 Basin Creek (Custer County, Montana)
 Basin Creek (Flathead County, Montana)
 Basin Creek (Garfield County, Montana)
 Basin Creek (Jefferson County, Montana)
 Basin Creek (Judith Basin County, Montana)
 Basin Creek (Lincoln County, Montana)
 Basin Creek (Madison County, Montana)
 Basin Creek (Meagher County, Montana)
 Basin Creek (Park County, Montana)
 Basin Creek (Powder River County, Montana)
 Basin Creek (Powell County, Montana)
 Basin Creek (Ravalli County, Montana)
 Basin Creek (Sanders County, Montana)
 Basin Creek (Silver Bow County, Montana)
 Basin Creek (Sweet Grass County, Montana)
 Basin Creek (Yellowstone County, Montana)
 Basin Creek (Nevada), im Elko County
 Basin Creek (North Carolina), im Wilkes County
 Basin Creek (Baker County, Oregon)
 Basin Creek (Curry County, Oregon)
 Basin Creek (Douglas County, Oregon)
 Basin Creek (Grant County, Oregon)
 Basin Creek (Jackson County, Oregon)
 Basin Creek (Klamath County, Oregon)
 Basin Creek (Lane County, Oregon)
 Basin Creek (Malheur County, Oregon)
 Basin Creek (Wallowa County, Oregon)
 Basin Creek (Cumberland County, Tennessee)
 Basin Creek (Monroe County, Tennessee)
 Basin Creek (Box Elder County, Utah)
 Basin Creek (Daggett County, Utah)
 Basin Creek (Juab County, Utah)
 Basin Creek (Summit County, Utah)
 Basin Creek (Chelan County, Washington)
 Basin Creek (Okanogan County, Washington)
 Basin Creek (Fremont County, Wyoming)
 Basin Creek (Lincoln County, Wyoming)
 Basin Creek (Sweetwater County, Wyoming)
 Basin Creek (Teton County, Wyoming)
 Basin Creek (Uinta County, Wyoming)